Lliga portuguesa de basquetbol (del seu nom en portuguès Liga de Clubes de Basquetebol), màxima competició de basquetbol de Portugal
 Lecuona Cuban Boys, orquestra cubana històrica fundada per Ernesto Lecuona
 Banc Libanès Canadenc (del seu nom en anglès Lebanese Canadian Bank), banc històric amb seu a Beirut, al Líban
 Àrea metropolitana de Londres (del seu nom en anglès London Commuter Belt), àrea metropolitana a l'entorn de Londres, al Regne Unit